Hans Demel ist der Name folgender Personen:

* Hans Demel (Ägyptologe) (1886–1951), österreichischer Ägyptologe
 Hans Demel (Schriftsteller) (Pseudonym Hans Seebach; 1872–1932), österreichischer Schriftsteller 
 Hans Demel (Diplomat) (Johann Demel), österreichischer Diplomat